Pecorile ima više značenja:
 Pecorile, Ancona
 Pecorile, Reggio Emilia